Travnik (Bosnië en Herzegovina), een gemeente in de Moslim-Kroatische Federatie in Bosnië en Herzegovina in het kanton Centraal-Bosnië
Travnik (Cerkno), een plaats in de Sloveense gemeente Cerkno
Travnik (Loški Potok), een plaats in de Sloveense gemeente Loški Potok
Trávnik, gemeente in Slowakije